Museo del Tiempo, el término puede referirse a:

Museo del Tiempo (2009), museo mexicano.
Museo del Tiempo, proyecto de museo uruguayo.